Усынья — название рек в Ханты-Мансийском АО России:

 Усынья (приток Волья)
 Усынья (приток Турупъя)
 Усынья (приток Оби)
 Усынья (приток Северной Сосьвы)